Das Dameneinzel der Australian Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Justine Henin-Hardenne, die aufgrund einer Verletzung nicht am Turnier teilnehmen konnte. Das Finale bestritten die Amerikanerinnen Serena Williams und Lindsay Davenport, welches Williams in 3 Sätzen gewann. Dies war ihr zweiter Triumph bei den Australian Open und siebter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2005